Mekarasih (Banyusari), een plaats in Indonesië
Mekarasih (Simpenan), een plaats in Indonesië
Mekarasih (Malangbong), een plaats in Indonesië
Mekarasih (Jatigede), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing